Фернан-Кабальеро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 103,96 км². Население — 1148 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля